

Ворренсбург — місто, штат Міссурі
 Ворренсбург — місто, штат Нью-Йорк
 Ворренсбург — селище, штат Іллінойс
 Ворренсбург — переписна місцевість, штат Нью-Йорк